Győző Haberfeld
 Jakub Haberfeld
 Mário Haberfeld
 Stadion im. Chajjima Haberfelda